

Personaggi 
 Panday – personaggio dei fumetti inventato da Carlo J. Caparas

Persone 
 Basdeo Panday – politico trinidadiano
 Chikki Panday – imprenditore indiano
 Deanne Panday – scrittrice indiana